Tezuka pode se referir a:
 Osamu Tezuka
 Takashi Tezuka

Outros
 3998 Tezuka

Desambiguação